Aleksandr Shirshov (1972-), escrimeur russe ;
 Nikolay Shirshov (1974-2021), footballeur ouzbek ;
 Piotr Chirchov, ou Pyotr Shirshov (1905-1953), océanographe russe.